Carlo Gualterio, Kardinal
 Filippo Antonio Gualterio, Kardinal
 Giannotto Gualterio, Erzbischof
 Luigi Gualterio, Kardinal
 Ludovico Anselmo Gualterio, Bischof
 Sebastiano Gualterio, Bischof